Dougouténé 1, une commune du cercle de Koro dans la région de Mopti au Mali ;
 Dougouténé 2, une commune du cercle de Koro dans la région de Mopti au Mali.

Homonymie de localités